Love () може значити:

У музиці 
Love - американський рок-гурт

Альбоми 
 «Love» — альбом супергурту «Angels & Airwaves».
 «Love» — альбом гурту «Aztec Camera».
 «Love» — альбом гурту «The Beatles».
 «Love» — альбом гурту «The Cult».
 «Love» — альбом гурту «DramaGods».
 «Love» — альбом Едіти Бартошевич.
 «Love» — альбому гурту «Flipper».
 «Love» — альбом гурту «Foetus».
 «Love» — альбом гурту «Inhabited».
 «Love» — альбом гурту «The Juliana Theory»
 «Love» — альбом гурту «K-Ci & JoJo».
 «Love» — альбом гурту «Love»
 «Love» — альбом Міки Накашими.
 «Love» — альбом Розмарі Клуні.
 «Love» — альбом гурту «S.E.S.».
 «Love» — альбом Талії.
 «L-O-V-E» альбом Нета Кінга Коула.
 «Love… The Album» — альбом Кліффа Річарда.
 «Love?» — альбом Дженніфер Лопес.
 «Love Gun» — альбом гурту «Kiss».
 «Forgotten Love» — альбом гурту «АтмАсфера».

Пісні 
 «Love» — пісня Інни.
 «Love» — пісня Джона Леннона.
 «Love» — пісня Кейши Коул.
 «Love» — пісня Musiq Soulchild.
 «Love» — пісня гурту «S.E.S.».
 «Love» — пісня Саши Сона.
 «Love» — пісня Лани Дель Рей.
 «Love?» — пісня Донни та Джозефа МакКол.
 «L-O-V-E» — пісня Нета Кінга Коула.
 «L.O.V.E.» — пісня Ешлі Сімпсон.
 «Love Song» — пісня гурту «Gouache».
 «Love Story» — пісня кантрі-співачки Тейлор Свіфт.
 «Love Story» — пісня поп-співачки Кетрін МакФі.
 «Love Spreads» — пісня гурту «The Stone Roses».
 «Love in Rewind» — пісня Діно Мерліна, з якою він представляв Боснію і Герцеговину на пісенному конкурсі Євробачення 2011.
 «Love Is Reason» — пісня гурту a-ha.
 «Love Is Noise» — пісня гурту «The Verve».
 «Any Love» — пісня гурту «Massive Attack».
 «Baby Love» — пісня гурту «The Supremes».
 «Bleeding Love» — пісня Леони Льюїс.
 «One Love» — пісня гурту «The Stone Roses».
 «California Love» — пісня 2Pac.
 «Without Your Love» — балада гурту «Toto».
 «With Love» — пісня Гіларі Дафф.
 «All You Need Is Love» — пісня гурту «The Beatles».

Інше 
 «Love» — колишній американський рок-гурт.
 «Love» — японський поп/R&B дует.
 «Love Records» — фінський лейбл.
 «Love 97.2FM» — сингапурська радіо станція.

Люди 
 Кевін Лав — американський баскетболіст.
 Вагнер Лав — бразильський футболіст.
 Кортні Лав — американська співачка та акторка.
 Бессі Лав — американська акторка.
 Стенлі Глен Лав — американський вчений і астронавт NASA.

Географія 
 Лав — округ штату Оклахома, США.

Інше 
 «With Love… Hilary Duff» — парфум Гіларі Дафф.
 «Love Land» — скульптурний парк у Південній Кореї.
 «Ленін Love. Сталін Love.» — театральна вистава.
 «Bendless Love» — серія мультфільму «Футурама».
 «Love Hina» — манга.